

 Antonio Dattilo (1971), un arbitre de football italien ;
 Antonio (Salvatore) Dattilo (Rubbo) (18701955), un artiste et professeur d'art italo-australienne :
 Bryan (Ronald) Dattilo (1971), un acteur américain ;
 Generoso Dattilo (19021976), un arbitre italien de football ;
 Kristin Dattilo (1970), une actrice américaine ;
 Nicholas (Carmen) Dattilo (19322004), un prélat américain de l'Église catholique romaine.

Patronyme italien